Шерберн:

 Шерберн — город в округе Мартин, штат Миннесота, США.
 Шерберн — округ в штате Миннесота, США.